Кампо Нумеро Сеис има више значења:

 Кампо Нумеро Сеис, Арболитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нумеро Сеис (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нумеро Сеис, Синко и Медио (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику